Marcelo Silva Ramos, (Salvador, 25 de junho de 1973), é um ex-futebolista brasileiro que atuava como atacante.

Em sua carreira, tornou-se um dos maiores artilheiros do futebol brasileiro, com 457 gols marcados em  20 anos de carreira como profissional.

Carreira 
Revelado nas categorias de base do E. C. Bahia, se tornou o sexto maior artilheiro da história do clube, com 128 gols marcados. Foi bicampeão Baiano em 1993 e 1994, sendo artilheiro do torneio neste penúltimo ano, com 22 gols.

Contratado pelo Cruzeiro E. C. em 1995 foi campeão mineiro e artilheiro do campeonato estadual de 1996, campeão da Copa do Brasil no mesmo ano, inclusive, marcando o gol do título na decisão contra a S. E. Palmeiras. Após passagem pelo PSV Eindhoven, da Holanda, ainda em 1997, retornando à Toca da Raposa, sagrou-se campeão da Taça Libertadores das Américas, permanecendo lá até 2000.

Após seu período em Belo Horizonte, Marcelo é contratado pelo Palmeiras, São Paulo F.C.  e posteriormente se transferiu para o Nagoya Grampus Eight, retornando ao Brasil em 2002 de volta ao Cruzeiro.

No clube azul-celeste, acumulando em suas três passagens, soma 162 gols e é o quinto maior artilheiro da história do clube, onde ganhou o apelido de Flecha azul, eternizando-se como um de seus grandes ídolos.

Posteriormente, retorna ao Japão, para jogar pelo Sanfrecce Hiroshima. De volta ao seu país, dessa feita, contratado pelo S. C. Corinthians Paulista e, em 2004. Em 2005, atende o desejo de seu pai, Sr. Gildo, e assina contrato com o E. C. Vitória. Depois, partiu então para a Colômbia, onde assina com o Atlético Nacional de Medellin.

Em 2007, foi artilheiro do Campeonato Pernambucano e iniciou a Série B pelo Santa Cruz F. C, mas saiu contratado pelo Clube Atlético Paranaense  , para disputar a Série A, e permaneceu no clube paranaense até 2008.

No dia 19 de julho de 2008, acertou o retorno ao Bahia, clube que o projetou, para ajudar o Esquadrão de Aço a retornar à Série A. No retorno ao clube tricolor, em seu segundo jogo, fez dois gols. Ao todo, fez sete gols em treze jogos na Série B, e foi um dos grandes destaques da equipe. Porém, foi rejeitado pela nova diretoria do clube baiano, e dispensado ao fim de 2008, quando Marcelo Guimarães Filho e Paulo Carneiro assumiram os cargos de presidente e diretor.

Assim, acertou seu retorno ao Santa Cruz, onde já havia jogado em 2007, e se sagrou, novamente, artilheiro do Campeonato Pernambucano, com dezenove gols. Posteriormente, encerrou a carreira profissional, jogando pelo Itumbiara de Goiás em 2011.

Desde então, como ídolo do Bahia, Cruzeiro e Santa Cruz, participa de eventos sociais e homenagens das torcidas e das diretorias dos clubes que deu tantas alegrias.

Vida fora de campo 

Em 2016, foi candidato a vereador.

Títulos 
Bahia
Campeonato Baiano: 1991, 1993, 1994

Cruzeiro
Copa Libertadores da América: 1997
Copa de Ouro Nicolás Leoz: 1995
Copa Master da Supercopa: 1995
Recopa Sul-Americana: 1998
Campeonato Brasileiro: 2003
Copa do Brasil: 1996, 2000, 2003
Copa Sul-Minas: 2001, 2002
Copa Centro-Oeste: 1999
Campeonato Mineiro: 1996, 1997, 1998, 2003
Supercampeonato Mineiro: 2002
Copa dos Campeões Mineiros: 1999

PSV Eindhoven
Campeonato Neerlandês: 1996-97
Supercopa dos Países Baixos: 1996, 1997

Palmeiras
Copa dos Campeões: 2000
Torneio Rio-São Paulo: 2000

São Paulo
Torneio Rio-São Paulo: 2001
Vitória
Campeonato Baiano: 2005
Taça Estado da Bahia: 2005

Atlético Nacional
Campeonato Colombiano: 2005-I, 2007-I, 2007-II

Santa Cruz
Copa Pernambuco: 2009
Ipatinga
Campeonato Mineiro - Módulo II: 2009

Paysandu
Campeonato Paraense: 2010
Taça Cidade de Belém: 2010

Madureira
Copa Rio: 2011
Troféu Carlos Alberto Torres: 2011

Araxá
Campeonato Mineiro - Segunda Divisão: 2011

Artilharias
Bahia
Campeonato Baiano: 1993 (22 gols)

Cruzeiro
Copa Master da Supercopa: 1995 (1 gol)
Campeonato Mineiro: 1996 (23 gols)

Santa Cruz
Campeonato Pernambucano de Futebol: 2007 (15 gols)
Campeonato Pernambucano de Futebol: 2009 (19 gols)

Marcas
6º maior Artilheiro da história do Bahia com 128 gols
6º maior artilheiro da história do Cruzeiro com 162 gols

Ligações externas 

Entrevista com o ex-atacante Marcelo Ramos

Naturais de Salvador
Futebolistas da Bahia
Futebolistas do Esporte Clube Bahia
Futebolistas do Cruzeiro Esporte Clube
Futebolistas do PSV Eindhoven
Futebolistas do Nagoya Grampus Eight
Futebolistas do São Paulo Futebol Clube
Futebolistas da Sociedade Esportiva Palmeiras
Futebolistas do Sanfrecce Hiroshima
Futebolistas do Sport Club Corinthians Paulista
Futebolistas do Esporte Clube Vitória
Futebolistas do Atlético Nacional
Futebolistas do Santa Cruz Futebol Clube
Futebolistas do Club Athletico Paranaense
Futebolistas do Ipatinga Futebol Clube
Futebolistas do Madureira Esporte Clube
Futebolistas do Paysandu Sport Club
Futebolistas do Araxá Esporte Clube
Futebolistas do Itumbiara Esporte Clube
Jogadores da Seleção Brasileira de Futebol